Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô)
 Kaszëbë – album grupy Blenders
 Kaszëbë – polski film z 1970 roku
 Kaszëbë – dwutygodnik wydawany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w latach 1957-1961
 Radio Kaszëbë